Le Tronchet, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Le Tronchet, commune française de la Sarthe

Voir aussi: